Hagedorn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Julius Max Hagedorn
 Gregor Hagedorn